Кратет Афинский — древнегреческое мужское имя и прозвище. Известные носители:
 Кратет Афинский — древнегреческий поэт-комедиограф и актёр.
 Кратет Афинский (ум. ок. 268 до н. э./265 до н. э. ) — древнегреческий философ-платоник.